Ardaixir Sacanxa (també Xahanxah o Sakanxa) fou el nom d'un dels tres reis (xas) anomenats Ardaixir que foren vassalls del sassànida Ardaixir I, esmentats a la inscripció de Sapor I a les muralles de Kabaye Zardosht. Els reis esmentats en la inscripció són:

 Satarop, rei d'Aparenak (regió de Nishapur)
 Ardaixir, rei de Merv
 Ardaixir, rei de Kirman
 Ardaixir Sacanxa, rei dels saces o de Sacastene (Sistan)

Probablement aquests reis es van sotmetre a Ardaixir I en la seva campanya del 225 a l'orient. El nom apareix també en algunes monedes però la lectura és complicada a causa del fet que alguna lletra no es pot veure clarament i no se sap a quin dels tres reis del mateix nom corresponen.

Referències 
 Shahanshah: a study of the monarchy of Iran. Per Edgar Burke Inlow

Reis de regnes asiàtics
Sassànides